Utslagsspelet vid världsmästerskapet i futsal 2008 pågick från 16 till 19 oktober 2008.

Slutspelsträd

Semifinaler

Ryssland mot Brasilien

Spanien mot Italien

Match om tredjepris

Final

Referenser 

Utslagsspel